Phacostromella är ett släkte av svampar. Phacostromella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phacostromella